How the West Was Won ("come fu vinto l'ovest" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La conquista del West (How the West Was Won) – film del 1962 diretto da John Ford, Henry Hathaway, George Marshall e Richard Thorpe

Musica  
 How the West Was Won  – album di Bing Crosby del 1959
 How the West Was Won  – album di Ranking Toyan del 1981
 How the West Was Won  – traccia dell'album Save Your Prayers dei Waysted del 1986
 How the West Was Won  – triplo album dei Led Zeppelin del 2003

Televisione 
 Alla conquista del West (The Macahans – How the West Was Won) – serie televisiva statunitense